Beredningsutskott kan avse:

Allmänna beredningsutskottet – ett särskilt utskott under tvåkammartiden i den svenska riksdagen
Beredningsutskott (kommunalstyrelse) – en tillsatt styrelse med uppgift att utreda hos stadsfullmäktige väckta förslag
 Beredningsutskottet, Stockholm